Eksta kan syfta på:

 Eksta socken – en socken ingick i Gotlands södra härad
 Eksta landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Eksta församling – en församling i Klinte pastorat i Medeltredingens kontrakt i Visby stift
Eksta kyrka – en kyrkobyggnad i Eksta på Gotland
 Eksta distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–